

Населені пункти та їхні частини
 Ляська — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Ляська — село в гміні Нова Весь-Лемборська Лемборського повіту Поморського воєводства
 Ляська — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Ляська — осада в гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки